Иван Лендл је освојио турнир по други пут. У финалу је победио Микаела Пернфуша резултатом 6-3, 6-2, 6-4.

Носиоци 

  Иван Лендл (победник)</li>
  Матс Виландер (треће коло)</li>
  Борис Бекер (четвртфиналиста)</li>
  Јаник Ноа (четврто коло)</li>
  Стефан Едберг (друго коло)</li>
  Јоаким Нистрем (прво коло)</li>
  Андерс Јерид (треће коло)</li>
  Анри Леконт (полуфиналиста)</li>

  Андрес Гомез (четвртфиналиста)
  Тијери Тулан (друго коло)
  Мартин Хаите (четврто коло)
  Гиљермо Вилас (четвртфиналиста)
  Јохан Крик (полуфиналиста)
  Емилио Санчез (четврто коло)
 n/a 
  Хајнц Гинтарт (прво коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1986.